Paynesville kan syfta på:

 Paynesville, Minnesota
 Paynesville, West Virginia